BiH:
 Brezičani (Čelinac, BiH), naselje u općini Čelinac
 Brezičani (Donji Vakuf, BiH), naselje u općini Donji Vakuf
 Brezičani (Prijedor, BiH), naselje u općini Prijedor